Kobo steht für:

 den Hundertsten Teil eines Naira, der nigerianischen Währung
 Kobo (Unternehmen), internationales Buchhandelsunternehmen
 Ori Kobo (* 1997), israelischer Schachspieler

Siehe auch:
 Cobo